Verdrag van New York (1790)
 Verdrag van New York (1796)
 Verdrag van New York (1962) - Vredesakkoord over Nederlands Nieuw-Guinea
 Conventie van New York (1958)